Президентските избори в Чехия през 2008 г. са непреки избори за президент на Чехия. Избират се от членовета на парламента – депутати и сенатори. Те се провеждат на два пъти, на 8–9 февруари и на 15 феврурари. Изборите печели кандидатът на Гражданската демократична партия – Вацлав Клаус, със 141 гласа подкрепа (или 56 %).

Кандидати 
 Вацлав Клаус – подкрепен от Гражданска демократична партия
 Ян Швейнар – подкрепен от Чешка социалдемократическа партия, Зелена партия, Клуб „SNK“ и Клуб „Кметове и независими депутати“

Социологически проучвания 
Въпреки че изборите не са преки се правят социологически проучвания сред населението.

Резултати

Първи опит (8–9 февруари)

Втори опит (15 февруари)

Източници 

2008
Избори през 2008 година
2008 година в Чехия